Lazzarelli – cognome italiano
 Giovanni Francesco Lazzarelli – abate, giurista e poeta italiano
 Ludovico Lazzarelli – poeta e filosofo italiano